Het woord Nashi kan betrekking hebben op verschillende begrippen. 

 Nashipeer (Pyrus pyrifolia), boom en de vruchten daarvan
 Nasji, Russische jeugdbeweging
 Nashi als alternative spelling voor Nakhi, volk in China